Ма́лый дворе́ц:
 Малый дворец — дворец в Москве
 Малый дворец — дворец в Париже